Shelfordella är ett släkte av kackerlackor. Shelfordella ingår i familjen storkackerlackor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Storkackerlackor
Shelfordella